

Geografia
 Saint-Brisson – comune francese nel dipartimento della Nièvre, regione della Borgogna
 Saint-Brisson-sur-Loire – comune francese nel dipartimento del Loiret nella regione del Centro

Persone
 Audrey Brisson (1984) – attrice canadese
 Barnabé Brisson (1531-1591) – giurista e diplomatico francese
 Barnabé Brisson (1777-1828) – matematico francese
 Carl Brisson, nome d'arte di Carl Pedersen (1893-1958) – attore e cantante danese
 François Brisson (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante
 Henri Brisson (1835-1912) – politico francese
 Louis Brisson (1817-1908) – presbitero francese, fondatore degli oblati
 Luc Brisson (1946) – storico della filosofia antica ed ellenista franco-canadese
 Mathurin-Jacques Brisson (1723-1806) – fisico e ornitologo francese
 Pierre-Raymond de Brisson (1745-1820) – viaggiatore francese

Pagine correlate
 Bresson (disambigua)